Fairchild steht für:
 Fairchild (Flugzeughersteller), US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Fairchild Semiconductor, US-amerikanischer Halbleiterhersteller

Fairchild ist der Name folgender Orte:
 Fairchild (Wisconsin) im Eau Claire County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Fairchild (Town), Verwaltungseinheit in Eau Claire County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Fairchild Beach, Strand auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Fairchild Peak, Berg in der antarktischen Ross Dependency

Fairchild ist der Familienname folgender Personen:

 B. H. Fairchild (* 1942), US-amerikanischer Dichter
 Benjamin L. Fairchild (1863–1946), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Barbara Fairchild (* 1950), US-amerikanische Country-Sängerin und Songwriterin
 Charles S. Fairchild (1842–1924), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 David Fairchild (1869–1954), US-amerikanischer Botaniker
 Edward T. Fairchild (1872–1965), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Fred Rogers Fairchild (1877–1966), US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer
 George Winthrop Fairchild (1854–1924), US-amerikanischer Politiker (New York)
 Henry Pratt Fairchild (1880–1956), US-amerikanischer Soziologe
 Herman LeRoy Fairchild (1850–1943), US-amerikanischer Geologe
 John Fairchild († 2015), US-amerikanischer Herausgeber und Verleger
 June Fairchild († 2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Kelly Fairchild (* 1973), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Krisha Fairchild, US-amerikanische Schauspielerin
 Lydia Fairchild, US-amerikanische Chimäre
 Lucius Fairchild (1831–1896), US-amerikanischer Politiker
 Mary Fairchild Low (1858–1946), amerikanische Malerin
 Mary Salome Cutler Fairchild (1855–1921), amerikanische Bibliothekarin
 Morgan Fairchild (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin
 Muir S. Fairchild (1894–1950), US-amerikanischer General der Air Force
 Shelly Fairchild, US-amerikanische Countrysängerin
 Sherman Mills Fairchild (1896–1971), US-amerikanischer Flugzeugkonstrukteur und Industrieller
 Thomas Fairchild (1667–1729), englischer Botaniker und Gärtner
 Thomas E. Fairchild (1912–2007), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Fairchild (1918–2000), britischer Schriftsteller und Drehbuchautor